Ohlmeier ist der Familienname folgender Personen

 Dieter Ohlmeier (* 1936), deutscher Arzt, Psychologe und Psychoanalytiker
 Lothar Ohlmeier (* 1962), deutscher Jazz- und Improvisationsmusiker